Cordelia bezeichnet

 Cordelia, einen weiblichen Vornamen
 Cordelia (literarische Figur), King Lears jüngste Tochter
 Cordelia (Mond), einen Mond des Planeten Uranus
 Cordelia (Oper), eine Oper von Conradin Kreutzer (1823)
 (2758) Cordelia, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Cordelia Bay, Bucht von Saunders Island im Archipel der Südlichen Sandwichinseln, Antarktis